Виртуальность:
 Виртуальность — американский научно-фантастический кинофильм режиссёра Бретта Леонарда 1995 года.
 Виртуальность — американский фантастический фильм Питера Берга 2009 года.